Calkins ist der Name mehrerer

Personen:
 Buzz Calkins (* 1971), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Gary Nathan Calkins (1869–1943), US-amerikanischer Protozoologe
 Irving Calkins (1875–1958), US-amerikanischer Sportschütze
 Mary Whiton Calkins (1863–1930), US-amerikanische Philosophin und Psychologin
 Michelle Calkins, kanadische Synchronschwimmerin
 William H. Calkins (1842–1894), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calkins (Oregon)
 Calkins (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Calkin